Pratapgarh – città dell'India dello stato federato del Rajasthan
 Pratapgarh – città dell'India dello stato federato del Tripura
 Pratapgarh – città dell'India dello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Pratapgarh – stato principesco del subcontinente indiano